Харебава — грузинская фамилия.
 Известные носители

 Харебава, Вахтанг Иванович (1920 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Харебава, Спиридон Филиппович (1893 — ?) — Герой Социалистического Труда.